PSDP steht für
 Arme Diener der Göttlichen Vorsehung, Institut päpstlichen Rechts
 Arme Dienerinnen der göttlichen Vorsehung
 Kongregation der Kleinen Schwestern der Armen, Institut päpstlichen Rechts
 Arme Diener und Arme Dienerinnen der Göttlichen Vorsehung, Institut Michel
 Sozialdemokratische Partei der Paschtunen

Abkürzung